La rosa di Stambul è un'operetta di Leo Fall del 1916 da cui sono stati tratti alcuni film:

 Die Rose von Stambul – film del 1919 diretto da Felix Basch
 Die Rose von Stambul – film del 1953 diretto da Karl Anton